Починок — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Юровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 26 км, до центра муниципального образования Юрово — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Ломок, Шнякино, Троицкое.

По переписи 2002 года население — 11 человек.

Примечания

Ссылки 
 Починок в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района